54-й чемпионат мира по лыжным видам спорта среди юниоров () проходил с 9 по 14 февраля 2021 года в финских городах Вуокатти и Лахти. Первенство мира проводилось в Финляндии в шестой раз, а в Вуокатти и Лахти подобные соревнования состоялись второй раз.

В отличие от предыдущего турнира на данном первенстве мира разыгрывались 20 комплектов наград.

Победу в медальном зачёте одержала команда Норвегии, выигравшая 7 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовые награды.

Медальный зачёт

Медалисты

Лыжные гонки

Юниоры (до 20 лет)

Юниорки (до 20 лет)

Мужчины (до 23 лет)

Женщины (до 23 лет)

Смешанная эстафета (до 23 лет)

Лыжное двоеборье

Юниоры

Юниорки

Микст

Прыжки с трамплина

Юниоры

Юниорки 

2021
Лыжный спорт
Лыжный спорт
Чемпионаты мира в 2021 году
Международные спортивные соревнования в Вуокатти
Международные спортивные соревнования в Лахти